Жуйкова — женская форма русской фамилии Жуйков.

 Известные носители 
 Жуйкова, Людмила Антоновна (род. 1941) — казахстанский искусствовед и музыковед, кандидат искусствоведения.
 Жуйкова, Таисия Никаноровна (Чарахчьян; 1921—1986) — доктор физико-математических наук (1970), лауреат Ленинской премии (1976).